Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 3 и 4 августа.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 10:27 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:42, а финал — 4 августа в 17:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 44—47, 60, 75

200 м, вольный стиль, мужчины